Bonnerue (Houffalize), een gehucht in Mabompré, deelgemeente van de Belgische gemeente Houffalize
 Bonnerue (Libramont-Chevigny), een gehucht in Moircy, deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont-Chevigny